Дриновци могу бити:

 Дриновци (Дрниш), насељено мјесто града Дрниша, Далмација, Република Хрватска
 Дриновци (Груде), насељено мјесто у општини Груде, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ